Страйк — організоване масове припинення роботи чи інша протидія нормальному перебігу виробничого процесу з метою домогтися виконання певних вимог.
 Страйк — ігрова ситуація в бейсболі, яка виникає тоді, коли бетер не зумів відбити кинутий пітчером м'яч.

 «Страйк» — радянський німий історико-революційний агітаційний фільм Сергія Ейзенштейна 1924 року.
 «Страйк» — британський детективний телесеріал 2017 року.